Гастон Гаудіо був чинним чемпіоном, але не зміг захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі його переміг Марат Сафін.

Карлос Мойя виграв титул, у фіналі перемігши Марат Сафін, який знявся за рахунку 5–7, 6–2, 6–2, 3–0 на користь Мойї.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 Main Draw 

Torneo Godó 2003
Тур ATP 2003